Соревнования по метанию молота у мужчин на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах проходили с 20 августа по 22 августа на Олимпийском стадионе Афин.

Первоначально соревнования выиграл венгерский атлет Адриан Аннуш, однако после скандалов, связанных с использованием допинга, олимпийская медаль была отобрана. Олимпийским чемпионом был признан японец Кодзи Мурофуси, серебро отдали белорусу Ивану Тихону, бронзу — атлету из Турции Ешрефу Апаку.

В 2012 году после положительных проб у белоруса и его медаль была отобрана. Решение по присуждении серебряной медали и перераспределении последующих мест не было принято.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив в 78.00 м. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований оба рекорда остались прежними.

Соревнования 
Для попадания в финал спортсменам необходимо в квалификации показать результат не хуже 78.00 м. В финал попадают минимум 12 атлетов. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсмены, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсмены отбираются в финал по лучшему результату.

Результаты указаны в метрах. Также использованы следующие сокращения:

Квалификация

Группа А 
20 августа 2004 — 09:15

Группа B 
20 августа 2004 — 11:00

Финал 
22 августа 2004 — 21:15

Примечания

Ссылки 
Медалисты летних олимпийских игр по метанию молота среди мужчин

Метание молота на Олимпийских играх